17-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 17-я армия (Германия).
 17-я армия (Германская империя).
 17-я армия (СССР).
 17-я воздушная армия (СССР).
 17-я армия (Япония).